Paraphernalia – album degli Enuff Z'nuff del 1999
 Paraphernalia – gruppo musicale
 Parafernalia – nel diritto romano, i beni di proprietà della moglie, non costituiti in dote, l'amministrazione dei quali poteva essere concessa al marito.
 Paraphernalia – DVD e libro di Alessandra Celletti del 2009